Tuomo Kykkänen (ur. 10 marca 1975) – fiński skoczek narciarski, mistrz świata juniorów w drużynie z 1993 roku.

3 marca 1993 roku w Harrachovie podczas mistrzostw świata juniorów zdobył złoty medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Risto Jussilainenem, Janne Ahonenem i Ollim Happonen.

Dwukrotnie wystartował w zawodach Pucharu Świata. Miało to miejsce w marcu 1993. W zawodach na skoczni w Lillehammer uplasował się na 43. miejscu, a w Oslo był 28.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975